Berliner Schlüssel steht für:

 Durchsteckschlüssel, Schlüssel mit zwei identischen Bärten
 Der Berliner Schlüssel, Essay von Bruno Latour aus dem Jahr 1991